Reiseabenteuer steht für:
Pats Reiseabenteuer, DDR-Comic
 Reiseabenteuer (Walzer),  von Johann Strauss Sohn (op. 227, 1859)